Второй Кубок европейских чемпионов — это турнир по пляжному футболу, который проводился в Катании, Италия с 3 — 8 июня 2014. Турнир собрал большинство клубов-чемпионов национальных чемпионатов по пляжному футболу Европы, так же как Лига чемпионов УЕФА.

Россия была представлена на турнире двумя командами: «Локомотив» (Москва) и «Кристалл» (Санкт-Петербург).

Участвующие команды 
Двадцать пять команд из 22 стран подтвердили своё участие в турнире:

  Катанья (Принимающая команда)
  Милан (Национальный чемпион 2013 принимающей страны)
  Террачина (Второе место национального чемпионата 2013 принимающей страны)
  Локомотив (Победитель Кубка европейских чемпионов 2013)

  Кефалина
  Артур Мьюзик
  ФК БАТЭ
  Богемия
  Джокер
  Фалфала
  Кристалл

  Голдвин Плюс
  Грембах Лодзь
  Крейсс
  Марсель
  Спартак-2012
  Ростокер Роббен
  Алуминьос Сотело

  Сабль Дансер
  Брага
  Сеферихисар
  Огур Энемат
  Портсмут
  Искра
  Эгмонд

Жеребьевка и регламент 
13 мая 2014 года была проведена жеребьевка, которая разделила 25 команд на 7 групп. Три группы по 3 команды и четыре группы по 4 команды. По регламенту турнира из семи групп в плей-офф выходят команды, занявшие первые и вторые места, а также два лучших куба из числа занявших третьи места.

Составы 
26 мая 2014 года был опубликован полный список составов всех команд-участниц, с которым можно ознакомится на сайте BSWW.

Групповая стадия 

Время начала всех матчей указано по местному времени Катании, (UTC+2).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Стадия плей-офф 
Жеребьевка для определения пар одной восьмой финала будет проведена после завершения всех матчей группового этапа.

1/8 финала

Четвертьфиналы

Матчи за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за седьмое место

Матч за пятое место

Матч за третье место

Финал

Победитель

Индивидуальные награды

Итоговое положение команд

См. также 
 Пляжный футбол
 Beach Soccer Worldwide

Примечания

Ссылки 
 Профайл 2014 Euro Winners Cup на сайте Beach Soccer Russia
 Профайл 2014 Euro Winners Cup на сайте www.beachsoccer.ru
 Профайл 2014 Euro Winners Cup на сайте Beach Soccer Worldwide

Футбол в Италии в 2014 году
Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу
Международные спортивные соревнования в Катании
Июнь 2014 года